Fliegertruppe steht für
 Fliegertruppe (Russisches Kaiserreich)
 Fliegertruppe (Osmanisches Reich)
 Luftstreitkräfte (Deutsches Kaiserreich)

Siehe auch
 Luftstreitkräfte